Los Santos kan syfta på:

Geografi

Colombia 
1. Los Santos (kommun), Santander, 
2. Los Santos (ort i Colombia, Santander, lat 7,17, long -73,09), i Bucaramanga,

Panama 
3. Los Santos (provins), provins,

Spanien 
4. Los Santos de Maimona, ort, Extremadura, Provincia de Badajoz, 
5. Los Santos (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,

Se även 
 Santos